

Toponymie 
 Millares, commune d'Espagne
 Los Millares, village préhistorique en Espagne

Patronymie 

 Ernesto Villar Millares (1849-1916), compositeur et musicologue espagnol
 Manolo Millares (1926-1972), peintre et graveur espagnol
 Selena Millares (née en 1963), écrivaine espagnole